This is a list of literary awards from around the world. This list is not intended to be complete, and is instead a list of those literary awards with Wikipedia articles.

Міжнародні премії

All nationalities & multiple languages eligible (in chronological order)
Нобелівська премія з літератури - від 1901
Струзькі вечори поезії - від 1966
Нейштадтська літературна премія - від 1970 
Міжнародна премія імені Христо Ботева – від 1972
The Bookseller/Diagram Prize for Oddest Title of the Year – від 1978
Common Wealth Award of Distinguished Service – від 1979
America Award - від 1994
Премія Франца Кафки - від 2001
Премія Овідія – від 2002
Dayton Literary Peace Prize – від 2006
Jan Michalski Prize for Literature - від 2009
Paris Literary Prize – від 2010
KONS International Literary Award - від 2011
Grand Prix of Literary Associations (English, French, and Spanish) - від 2013
Міжнародна літературна премія ім. Збіґнєва Герберта - від 2013

Премії за мовою

Arabic

 Etisalat Award for Arabic Children's Literature
 International Prize for Arabic Fiction
 Naguib Mahfouz Medal for Literature
 Sheikh Zayed Book Award

Bengali

 Rabindra Puraskar
 Bankim Puraskar
 Ananda Puraskar
 Sahitya Akademi Award to Bengali Writers
 Bangla Academy Award

Chinese

 Bing Xin Children's Literature Award
 Dream of the Red Chamber Award
 Lao She Literary Award
 Літературна премія Лу Сіня
 Mao Dun Literature Prize
 Newman Prize for Chinese Literature

English 

Дублінська літературна премія
Next Generation Indie Book Awards
Man Booker International Prize
The Warwick Prize for Writing
International Rubery Book Award
Montreal International Poetry Prize
Windham–Campbell Literature Prizes
American Book Awards
National Book Award
National Book Critics Circle Award

German 

 Премія Георга Бюхнера – for the overall literary oeuvre
 Премія Зигмунда Фрейда за наукову прозу – for scientific prose
 Німецька книжкова премія – for the best German language novel of the year
 Премія Лейпцизького книжкового ярмарку – in three categories: fiction, non-fiction, and translation
 Ingeborg Bachmann Prize
 Aspekte-Literaturpreis (Aspekte Literature Prize) – for the best debut novel written in German
 Премія Генріха Кляйста – (first awarded in 1912)

Gujarati 

 Kumar Suvarna Chandrak
 Narmad Suvarna Chandrak
 Premanand Suvarna Chandrak
 Ranjitram Suvarna Chandrak
 Sahitya Gaurav Puraskar
 Yuva Gaurav Puraskar (conferred to young authors)

Hebrew

Премія імені Бялика
Премія Сапіра
Tchernichovsky Prize (for translation)

Malayalam

 Edasseri Award
 Ezhuthachan Puraskaram
 Kerala Sahitya Academy Award
 Muttathu Varkey Award
 Odakkuzhal Award
 Padmarajan Award
 Vallathol Award
 Vayalar Award

Odia
Odisha Sahitya Academy Award

Portuguese

 Премія Камоенса
 Prémio Leya
 Portugal Telecom Prize for Literature (from 2007 onwards)
 Prémio Literário José Saramago
 São Paulo Prize for Literature

Spanish

 Премія Сервантеса
 Премія Ромуло Гальєгоса
 Sor Juana Inés de la Cruz Prize – female authors
 Планета (премія)
 Premio de Novela Ciudad de Torrevieja
 Premio Iberoamericano Planeta-Casa de América de Narrativa – від 2007
 Joaquín Gallegos Lara National Fiction Prize

Tamil
Vishnupuram Award

Премії за регіоном

Африка
 Babishai Niwe Poetry Foundation
 Brunel University African Poetry Prize
 Caine Prize
 Etisalat Prize for Literature
 Golden Baobab Prize
 Grand prix littéraire d'Afrique noire
 Lotus Prize for Literature (discontinued)
 Noma Award for Publishing in Africa (discontinued)
 Tchicaya U Tam'si Prize for African Poetry
 Wole Soyinka Prize for Literature in Africa

Азія
Man Asian Literary Prize
DSC Prize for South Asian Literature
SAARC Literary Award
Kiriyama Prize - for books about the Pacific Rim and South Asia; 1996-2008
Літературна премія Південно-Східної Азії

Карибська література
Casa de las Américas Prize
OCM Bocas Prize for Caribbean Literature

Commonwealth
Букерівська премія - winners and shortlisted authors
Commonwealth Short Story Prize
Commonwealth Writers' Prize (discontinued)
Encore Award - від 1990
John Llewellyn Rhys Prize

European Union
Літературна премія Європейського Союзу - від 2009

Nordic
 Літературна премія Північної Ради

Премії за країною

Література США

Aga Khan Prize for Fiction
Aiken Taylor Award for Modern American Poetry
Ambassador Book Award
American Academy of Arts and Letters Gold Medals in Belles Lettres, Criticism and Essays
American Academy of Arts and Letters Gold Medal in Drama
American Academy of Arts and Letters Gold Medal for Fiction, Novels, Short Stories
American Academy of Arts and Letters Gold Medal in Poetry
American Book Awards
Книжкова премія Анісфілд-Вулф
Arab American Book Award
Arthur Rense Prize
Asian American Literary Awards
Asian/Pacific American Awards for Literature
Autumn House Press Poetry Prize for a full-length book manuscript
Autumn House Press Fiction Prize for a full-length book manuscript
Bancroft Prize
Banipal Prize for Arabic Literary Translation
The Best American Poetry series
Best Translated Book Award
Bobbitt National Prize for Poetry
Bollingen Prize
Премія Брема Стокера
Center for Fiction First Novel Prize
Christopher Hewitt Award
Colorado Book Award
The Dana Award
Donna J. Stone National Literary Awards
Dos Passos Prize
Edgar Allan Poe Award
Edward Lewis Wallant Award
Fabri Literary Prize
Flannery O'Connor Award for Short Fiction
Frost Medal
Goldsmith Book Prize
Gregory Kolovakos Award
Harold Morton Landon Translation Award
Helen and Kurt Wolff Translator's Prize
Hemingway Foundation/PEN Award
Hispanic Heritage Award for Literature
Hopwood Award
Г'юго (премія)
James Duval Phelan Award
James Jones First Novel Award
James Laughlin Award
Janet Heidinger Kafka Prize
The John Esten Cooke Fiction Award
Joseph Henry Jackson Award
Kate Tufts Discovery Award
Kingsley Tufts Poetry Award
Премія «Лямбда»
Lannan Literary Awards
Los Angeles Times Book Prize
Mary Tanenbaum Award for Nonfiction
Michael Braude Award for Light Verse
Minnesota Book Award
National Book Award
National Book Critics Circle Award
National Hispanic Cultural Center Literary Award
National Jewish Book Award, Jewish Book Council
National Outdoor Book Award
National Poetry Series
National Translation Award
Native Writers' Circle of the Americas
Nautilus Book Awards
Неб'юла for Science Fiction
Медаль Джона Ньюбері
The New Criterion Poetry Prize
O. Henry Awards (for short stories)
Oregon Book Award
Outstanding Latino/a Cultural Award in Literary Arts or Publications
Peggy V. Helmerich Distinguished Author Award
PEN Award for Poetry in Translation
PEN/Book-of-the-Month Club Translation Prize
PEN/Faulkner Award for Fiction
PEN/Malamud Award (for short stories)
PEN Oakland/Josephine Miles Literary Award (for diversity and multi-cultural work)
PEN/Open Book Award (formerly PEN/Beyond Margins, for writers of color)
PEN/Ralph Manheim Medal for Translation
PEN Translation Fund Grants
Poets' Prize
Premio Aztlán Literary Prize – emerging Chicana/o writers
Publishing Innovation Award – ebooks and related technology
Пулітцерівська премія for
History
Fiction
Poetry
Drama
General Non-Fiction
Pushcart Prize
Quill Awards
Raiziss/de Palchi Translation Awards
Robert Olen Butler Prize
Ruth Lilly Poetry Prize
Scott Moncrieff Prize
Sherwood Anderson Foundation Award
Short Story Award
Spur Award
St. Francis College Literary Prize
St. Louis Literary Award
Університет штату Орегон
Stonewall Book Award
The Story Prize
Tomás Rivera Mexican American Children's Book Award
Wallace Stevens Award
Walt Whitman Award
William Faulkner - William Wisdom Creative Writing Competition
Whiting Awards
Willis Barnstone Translation Prize

Австралійська література

 Aurealis Award awarded annually for Australian science fiction, fantasy and horror fiction
 The Australian/Vogel Literary Award for unpublished manuscripts by writers under the age of 35
 Miles Franklin Award for the best Australian published novel or play portraying Australian life in any of its phases
 New South Wales Premier's Literary Awards 
 Премія Патріка Вайта
 Queensland Premier's Literary Awards
 Tasmanian Premier's Literary Prizes
 Western Australian Premier's Book Awards
 Victorian Premier's Literary Award

Австрійська література

Ingeborg Bachmann Prize
Feldkircher Lyrikpreis
Erich Fried Prize
Премія Франца Кафки
Австрійська державна премія з європейської літератури
Премія Антона Вільдґанса

Bangladesh literature
Bangla Academy Award

Botswana literature

Bessie Head Literature Awards

Brazilian literature

 Премія Жабуті
 Prêmio Machado de Assis
 São Paulo Prize for Literature

Британська література

Author's Club First Novel Award
Betty Trask Award
Букерівська премія
British Book Awards – the "Nibbies"
Chancellor's Gold Medal
Commonwealth Short Story Prize
Commonwealth Writers' Prize
Dundee International Book Prize
Duff Cooper Prize
Forward Prize
Hawthornden Prize
Hessell-Tiltman Prize
International Rubery Book Award 
James Tait Black Memorial Prize – for biography
James Tait Black Memorial Prize – for fiction
John Llewellyn Rhys Prize
Meyer-Whitworth Award
Newdigate Prize
Жіноча літературна премія Бейліз
Orwell Prize
Samuel Johnson Prize
SI Leeds Literary Prize
Премія Сомерсета Моема
Премія Т. С. Еліота
Waverton Good Read Award
Costa Book Awards
Marsh Biography Award – awarded biennially for the best biography written by a British author first published in the UK during the two preceding years.
Marsh Award for Children's Literature in Translation – recognises the best translation of a children’s book from a foreign language into English and published in the UK.

Болгарська література

Vick Prize

Канадська література

Arthur Ellis Award
Atlantic Book Awards & Festival
Букерівська премія
Burt Award for First Nations, Métis and Inuit Literature
Canadian Jewish Book Awards
Carol Bolt Award
Commonwealth Writers' Prize
Danuta Gleed Literary Award
Dayne Ogilvie Prize
Doug Wright Award
Edna Staebler Award
Geoffrey Bilson Award
Gerald Lampert Award
Griffin Poetry Prize
Governor General's Award
Herman Voaden Playwriting Competition
Hilary Weston Writers' Trust Prize for Nonfiction
Innis-Gérin Medal
John Glassco Translation Prize
Journey Prize
Літературна премія «Кобзар»
Lane Anderson Award
Lorne Pierce Medal
McNally Robinson Aboriginal Book of the Year Award
McNally Robinson Book of the Year Award
Matt Cohen Award: In Celebration of a Writing Life
Milton Acorn People's Poetry Award
Norma Fleck Award
Pat Lowther Award
Percy Janes First Novel Award
Prix Anne-Hébert
Prix Athanase-David
Prix du Cercle du livre de France
Prix Ringuet
RBC Bronwen Wallace Award for Emerging Writers
ReLit Awards
Rogers Writers' Trust Fiction Prize
Ryerson Fiction Award (discontinued)
Scotiabank Giller Prize. In 2005, the Giller prize was renamed to the Scotiabank Giller Prize.
Shaughnessy Cohen Award
Stephen Leacock Award
Сонячний спалах (премія)
TD Canadian Children's Literature Award
Thomas Head Raddall Award
Trillium Award
Vicky Metcalf Award for Children's Literature
Winterset Award
Wright Awards
Writers' Trust Distinguished Contribution Award
Writers' Trust Engel/Findley Award

Chilean literature

 Chilean National Prize for Literature

Китайська література

 Літературна премія Лу Сіня
 Mao Dun Literature Prize
 Newman Prize for Chinese Literature

Костариканська література
 Premio Editorial Costa Rica

Хорватська мова 

 Croatia rediviva: Ča, Kaj, Što - baštinski dani
 Nagrada Ksaver Šandor Gjalski
 Nagrada Matice Hrvatske

Чеська література 

 Магнезія Літера

Ecuadorian literature 

 Joaquín Gallegos Lara National Fiction Prize
 Premio Eugenio Espejo

Фінська література

Finlandia Prize for literature
Helsingin Sanomat Literature Prize
Runeberg Prize for literature
Thanks for the Book Award for literature

Французька література

Велика премія Французької академії за роман
Prix Alain-Fournier
Prix Décembre
Prix de Flore
Prix des Deux-Magots
Премія Феміна
Премія Фенеона
Prix du roman Fnac
Гонкурівська премія
Prix Interallié
Prix Littéraire Valery Larbaud
Премія Медічі
Премія Ренодо
Candide Preis (the only German-French Literary award)

Georgian literature
Shota Rustaveli State Prize

Німецька література

Bertelsmann-Preisausschreiben
Bertolt-Brecht-Literaturpreis
Candide Preis – German-French literary award in memory of Вольтер's novella Кандід - від 1995
Carl Zuckmayer Medal, an annual literary prize awarded by the state of Рейнланд-Пфальц in memory of Карл Цукмаєр
Deutscher Jugendliteraturpreis
Німецька книжкова премія – awarded annually during the Франкфуртський книжковий ярмарок for the best German language novel of the year
Премія Георга Бюхнера – awarded annually by the Німецька академія мови і поезії in memory of Георг Бюхнер
Премія Гете – awarded triennially by the city of Франкфурт-на-Майні in memory of Йоганн Вольфганг фон Гете; від 1927
Hanseatic Goethe Prize
Heinrich Heine Prize
Hermann-Hesse-Preis
Hans Fallada Prize – biennial literary prize in memory of Ганс Фаллада
Heinrich Mann Prize
Премія Германа Кестена
Ingeborg Bachmann Prize (Austrian)
Kassel Literary Prize
Премія Генріха Кляйста
Премія імені Курда Лассвіца – annual science fiction award in memory of Курд Лассвіц, inspired by the American Неб'юла 
Премія Лейпцизького книжкового ярмарку
Премія Неллі Закс
Roswitha Prize
Премія пам'яті Шиллера
Toucan Prize

Угорська література

Balint Balassi Memorial Sword Award - for poets and translators; від 1997
Baumgarten Prize
Премія Кошута

Ісландська література
Ісландська літературна премія

Література Індії

Jnanpith Award
Sahitya Akademi Award
Pampa Award
Saraswati Samman
Yuva Puraskar (conferred to young authors)
Vinda Karandikar Jeevan Gaurav Puraskar

Indonesian literature

Jakarta Arts Council Novel Competition

Iranian literature

Jalal Al-e Ahmad Literary Awards
Іранська премія фантастики

Ірландська література

Irish Book Awards
The Francis MacManus Award

Ізраїльська література

Премія імені Бялика
Премія «Геффен»
Єрусалимська премія – від 1963
Премія Сапіра
Yitzhak Sadeh Prize

Італійська література

Премія Багутта
Premio Bancarella
Premio Campiello
Премія Стрега
Premio Urania
Viareggio Prize
Flaiano Prize

Література Японії

Akutagawa Prize
Bungei Prize
Dazai Osamu Prize
Edogawa Rampo Prize
Honkaku Mystery Award
Izumi Kyōka Prize for Literature (Izumi Kyōka Bungaku Shō)
Kikuchi Kan Prize (Kan Kikuchi Shō)
Mishima Yukio Prize
Mystery Writers of Japan Award
Naoki Prize (Naoki Sanjūgo Shō)
Noma Prize for Literature
Ōe Kenzaburō Prize
Tanizaki Prize
Yamamoto Shūgorō Prize
Yomiuri Prize for Literature

Люксембурзька література

 Премія Батті Вебера
 Servais Prize

Mexican literature

Premio Nacional de Lingüística y Literatura
Xavier Villaurrutia Award
FIL Literary Award in Romance Languages

Nepalese Literature
Madan Puraskar

New Zealand literature

Esther Glen Award – for children's literature
Joy Cowley Award – for children's literature
Sir Julius Vogel Award – for science fiction and fantasy
New Zealand Post Book Awards
Ngaio Marsh Award
Margaret Mahy Award
Prime Minister's Awards for Literary Achievement

Nigerian literature

Nigeria Prize for Literature
Wole Soyinka Prize for Literature in Africa
9mobile Prize for Literature
Engineer Mohammed Bashir Karaye Prize for Hausa Writing – for works in the Хауса (мова)

Норвезька література

Halldis Moren Vesaas Prize
NBU-prisen
Norwegian Academy Prize in memory of Thorleif Dahl
Norwegian Academy of Literature and Freedom of Expression
Norwegian Critics Prize for Literature

Philippine literature
Palanca Award
Philippine National Book Awards

Польська література

Меморіальна премія імені Януша Зайделя for наукова фантастика
Found in Translation Award
Gdynia Literary Prize
Премія Фундації ім. Косцєльських
Наутилус (премія)
Літературна нагорода «Ніке»
Paszport Polityki for Literature
Śląkfa Award

Португальська література

Премія Камоенса

Російська література

Премія Олександра Солженіцина
Russian Booker Prize
Pushkin Prize
Yasnaya Polyana Literary Award

Сербська література

 Isidora Sekulić Award
 Премія журналу НІН

Словенська література

 Fabula Award
 Jenko Award
 KONS International Literary Award
 Kresnik Award
 Levstik Award
 Премія Франце Прешерна
 Премія Франце Прешерна
 Rožanc Award
 Veronika Award
 Премія Вілениці

South African literature

 Alan Paton Award
 Alba Bouwer Prize
 Amstel Playwright of the Year Award
 ATKV Prose Prize
 Barry Ronge Fiction Prize
 C.P. Hoogenhout Award
 Central News Agency Literary Award
 David Higham Prize for Fiction
 Dinaane Debut Fiction Award
 Exclusive Books Boeke Prize
 Eugène Marais Prize
 Hertzog Prize
 Ingrid Jonker Prize
 M-Net Literary Awards
 Maskew Miller Longman Literature Awards
 Media24 Books Literary Awards
 Olive Schreiner Prize
 Percy FitzPatrick Award
 Sol Plaatje Prize for Translation
 South African Literary Awards
 The Cape Tercentenary Foundation
 Thomas Pringle Award
 University of Johannesburg Prize
 W.A Hofmeyr Prize

South Korean literature 

 Dong-in Literary Award
 Manhae Prize
 Yi Sang Literary Award
 So-Wol Poetry Prize
 Park Kyung-ni Prize
 Ho-Am Prize in the Arts

Іспанська література

Премія Сервантеса
Премія Надаля
Планета (премія)
Premio de Novela Ciudad de Torrevieja
Премія Ромуло Гальєгоса
Premio Nacional de Literatura
Premio Azorín
Premio de la Crítica
Premi Prudenci Bertrana
Премія принцеси Астурійської – від 1981

Шрі-Ланка
Gratiaen Prize
State Literary Award

Шведська література

Augustpriset
Товариство Дев'яти
Best Swedish Crime Novel Award – awarded by Swedish Crime Writers' Academy

Швейцарська література

Solothurner Literaturpreis
 Swiss Book Prize

Thai literature
Літературна премія Південно-Східної Азії
Sriburapha Award

Література Туреччини

Erdal Oz Literature Award
Орхан Кемаль Literature Award
Саїт Фаїк Абасияник Literature Award
Sedat Simavi Literature Award
Yunus Nadi Abalıoğlu Literature Award

Ukrainian literature

Національна премія України імені Тараса Шевченка від 1961

Venezuelan literature

Adriano González León Biennial Novel Prize

Премії за жанром

Дитяча література

Медаль Джона Ньюбері and Медаль Джона Ньюбері (USA) – від 1922
Carnegie Medal (UK) – від 1936
Caldecott Medal and Caldecott Honor (USA) for illustration – від 1938
Children's Book Council of Australia Awards (Australia) – від 1946
Governor General's Award for English language children's literature (Canada) – від 1949
Jane Addams Children's Book Award (USA) – від 1953
Laura Ingalls Wilder Medal (USA) – від 1954
Премія імені Г. К. Андерсена (international) – від 1956
Kate Greenaway Medal for illustration (UK) – від 1956
Dorothy Canfield Fisher Children's Book Award (USA) – від 1957
Nienke van Hichtum-prijs (Netherlands) – від 1964
Guardian Award (UK) – від 1967
Sydney Taylor Book Award for Jewish children's and teen literature - від 1968
Coretta Scott King Award for African-American Literature (USA) – від 1970
Tir na n-Og Awards (Wales, UK) – від 1976
Nestlé Smarties Book Prize (UK) – 1985–2007
Prix Sorcières (France) – від 1986
Governor General's Award for French language children's literature (Canada) – від 1987
Bisto Book of the Year Awards (Ireland) – від 1990
Gelett burgess children's book award (USA) – від 2010
Anne V. Zarrow Award for Young Readers' Literature (USA) – від 1991
The Eilis Dillon Award (Ireland) – від 1995
Angus Book Award (UK) – від 1996
Pura Belpré Award for Latino literature (USA) – від 1996
Marsh Award for Children’s Literature in Translation (UK) – від 1996
Children's Laureate (UK) – від 1999
Michael L. Printz Award for young adult literature (USA) – від 2000
Sibert Medal for informational books (USA) – від 2001
Mildred L. Batchelder Award (USA)
Super Dash Novel Rookie of the Year Award (Japan) – від 2001
Меморіальна премія імені Астрід Ліндгрен (international) – від 2003
NSK Neustadt Prize for Children's Literature – від 2003

Food and drink
Langhe Ceretto Prize (international) – від 1991

Історія
Cundill Prize for historical non-fiction – від 2008
Duff Cooper Prize — від 1956
Wolfson History Prize – від 1972

Фантастика жахів
Премія Брема Стокера – for superior achievement in horror writing, від 1987
Lord Ruthven Award – for the best fiction on vampires and the best academic work on the study of the vampire figure in culture and literature – від 1989

та військова історія

Colby Award for a first work of fiction or non-fiction – від 1999
Pritzker Military Literature Award for Lifetime Achievement in Military Writing – від 2007
W.Y. Boyd Literary Award for Excellence in Military Fiction – від 1997

Mystery: crime fiction and детектив (жанр)
Премія Агати
Agatha Christie Award (Japan)
Anthony Award
Arthur Ellis Awards by the Crime Writers of Canada
Ayukawa Tetsuya Award
Barry Award
Best Swedish Crime Novel Award – awarded by Swedish Crime Writers' Academy
Crime Writers' Association awards:
Cartier Diamond Dagger
Dagger in the Library
Dagger of Daggers
Duncan Lawrie International Dagger
Gold Dagger
Ian Fleming Steel Dagger
Short Story Award
Скляний ключ (премія)
Grand Prix de Littérature Policière
Hammett Prize
Honkaku Mystery Award – awarded by Honkaku Mystery Writers Club of Japan
Japan Adventure Fiction Association Prize
Left Coast Crime awards
Lefty award
The Bruce Alexander Memorial Historical Mystery
Macavity Award
Martin Beck Award
Mephisto Prize
Mystery Writers of America awards:
Премія Едгара Алана По
Mystery Writers of Japan awards:
Mystery Writers of Japan Award
Edogawa Rampo Prize
Shamus Award
Theakston's Old Peculier Crime Novel of the Year Award

Romance Fiction 
 RITA Award

Фантастика (наукова фантастика та фентезі)

Г'юго (премія) – від 1955
Неб'юла – від 1965
Ditmar Award (Australia) – від 1969
Премія Британської науково-фантастичної асоціації – від 1970
Сейун (премія) – від 1970
Локус (премія) – від 1971
Міфопоетична премія – awards for the best of mythic fantasy, following in the tradition of Джон Роналд Руел Толкін and C.S. Lewis – від 1971
Премія «Аполло» – від 1972
John W. Campbell Memorial Award for Best Science Fiction Novel – від 1973
John W. Campbell Award for Best New Writer in Science Fiction – від 1973
Всесвітня премія фентезі – від 1975
Премія Гарленда (Netherlands) – від 1976
Премія «Прометей» – best Libertarian SF – від 1979
Гран-прі японської наукової фантастики – від 1980
Prix Aurora Award (Canada) – від 1980
Премія Жозефа Роні-старшого (France) – від 1980
Премія імені Курда Лассвіца (Germany) – від 1981
Меморіальна премія імені Філіпа К. Діка – від 1982
Compton Crook Award – best first time novel in genre in a year, від 1983
Меморіальна премія імені Януша Зайделя (Poland) – від 1984
Writers of the Future – contest for new authors, від 1985
Tähtivaeltaja Award (Finland) – від 1986
Премія Артура Кларка – від 1987
Japan Fantasy Novel Award – від 1989
Sir Julius Vogel Award (New Zealand) – від 1989
Уранія (премія) (Italy) – від 1989
SFRA Pioneer Award – best critical essay-length work, від 1990
Tiptree award – від 1991
Премія імені Бертрама Чендлера (Australia) – від 1992
Sidewise Award for Alternate History – від 1995
Aurealis Award (Australia) – від 1995
Thomas D. Clareson Award for Distinguished Service – promotion of SF teaching and study, etc., від 1996
Endeavour Award (Pacific Northwest) – від 1999
Наутилус (премія) (Poland) – від 2003
WSFA Small Press Award – від 2007
Tähtifantasia Award (Finland) – від 2007
Kitschies (UK) – від 2009

Спорт
General
William Hill Sports Book of the Year (UK)
British Sports Book Awards (UK)
PEN/ESPN Award for Literary Sports Writing (US)

Baseball
CASEY Award (US)
Jerry Malloy Book Prize (US)
Seymour Medal (US)
Dave Moore Award (US)

Біографія
 Marsh Biography Award – awarded biennially for the best biography written by a British author and first published in the UK during the two preceding years.

Премії за літературний переклад

PEN Translation Prize - awarded annually for a translation from any language into English.
Oxford-Weidenfeld Translation Prize - awarded annually for a book-length translation from any language into English.
Rossica Translation Prize - awarded biennially by Academia Rossica to a translation from Russian into English.
National Book Award for Translated Literature - awarded annually for a fiction or non-fiction translation from any language into English by the National Book Award
National Translation Award - an annual prize awarded by the American Literary Translators Association
Popescu Prize - awarded biennially for a translation of poetry from a European language into English. Awarded by the Poetry Society.
Willis Barnstone Translation Prize - annually awarded to a translation of a poem from any language into English.
Scott Moncrieff Prize - awarded annually for French to English translation.
Banipal Prize for Arabic Literary Translation - awarded annually for Arabic to English literary translation.
Sol Plaatje Prize for Translation - awarded for a translation of prose or poetry into English from any other of the South African official languages.
Rossica Young Translators Prize - open to submissions from translators aged under 25, awarded annually for the translation of a passage of contemporary fiction from Russian into English.
Harvill Secker Young Translators Prize - open to submissions from translators aged between 18 and 34, awarded annually, focusing on a different language every year.
Дублінська літературна премія – від 1996

See also
List of poetry awards
List of comics awards
List of the world's richest literary prizes

References

External links
Complete listings of main literary award winners for all years
Graphical Author and Novel Ranking by Literary Awards: graphical ranking of authors and novels that received prominent literary award honors (tabs across the top)
African Literary Awards Database, Indiana University

Списки нагород

Списки:Література